Бриньо́ли () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Бриньоли, Альберто (род. 1991) — итальянский футбольный вратарь.
 Бриньоли, Джованни де (1774—1857) — итальянский ботаник в Модене.
 Бриньоли, Лука (род. 1983) — итальянский футболист.
 Бриньоли, Паоло Марчелло (1942—1986) — итальянский арахнолог.
 Бриньоли, Серж (1903—2002) — швейцарский художник и скульптор.